In Flight kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
In Flight (album), een studioalbum van Linda Perry
In Flight (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk